Джузеппе Спатаро (; 12 июня 1897, Васто, провинция Кьети, Королевство Италия — 30 июня 1979, Рим, Италия) — итальянский государственный деятель, министр внутренних дел Италии (1960).

Биография 

После окончания школы поступил на юридический факультет Римского университета Ла Сапиенца и в период обучения там (1920—1922) являлся президентом Итальянской католической университетской федерации (Federazione universitaria cattolica italiana). После получения диплома работал юристом. В этот период начал политическую деятельность в Итальянской народной партии
и некоторое время занимал пост заместителя национального секретаря партии.

В годы фашистской диктатуры Бенито Муссолини он не оставил политику, в сентябре 1943 г. стал одним из членов-учредителей Комитет национального освобождения Италии. Кроме того был одним из основателей печатного органа христианских демократов, газеты Il Popolo.

В апреле 1945 г. он становится членом Национального совета, а с июня 1946 г. по конец апреля 1948 г. — членом Учредительного собрания Италии. Проработав непродолжительное время на должности заместителя министра канцелярии председателя Совета Министров, с 1946 по 1951 гг. занимал пост президента итальянской общественной телерадиокомпании RAI.

Одновременно с 1948 по 1963 гг. избирался членом Палаты депутатом итальянского парламента от Христианско-демократической партии; в 1949—1950 гг. являлся председателем партийной фракции.

Неоднократно входил в состав Совета Министров страны:
 1950—1953 гг. — министр почт и телекоммуникаций, 
 июль-август 1953 г. — министр общественных работ, 
 1958—1959 гг. — министр торгового флота, 
 1959—1960 гг. — министр почт и телекоммуникаций, 
 март-июль 1960 г. — министр внутренних дел, 
 1960—1962 гг. — министр транспорта Италии.

В 1962—1963 гг. возглавлял комитета по транспорту Палаты депутатов итальянского парламента.

С 1963 по 1976 гг. являлся членом итальянского Сената. Входил в состав постоянных комиссий по вопросам общественных работ, транспорта, почт и телекоммуникаций и торгового флота; с мая 1963 г. по июль 1976 г. одновременно занимал пост заместителя председателя Сената. В последний период работы в верхней палате парламента входил в состав комитетов по общественным работам и коммуникаций, а также обороны и конституционных дел.

В течение многих лет возглавлял Институт социологии им. Луиджи Стурцо.

Источники 

 Edoardo Tiboni, Giuseppe Spataro e il suo impegno per l'Abruzzo, Pescara, Ediars, 2004;
 Carmelita Della Penna, Il giovane Spataro dall'associazionismo alla politica, Lecce, Congedo editore, 2012.
 Gabriella Fanello Marcucci, Storia di un'amicizia. G.B. Montini e Giuseppe Spataro, Brescia, La Morcelliana, 1984
 Gabriella Fanello Marcucci, a cura di, Lettere a Giuseppe Spataro, Roma, Istituto Luigi Sturzo, 1989

Члены Итальянской народной партии (1919)
Члены Христианско-демократической партии (Италия)
Члены Палаты депутатов Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Депутаты Учредительного собрания Италии
Министры внутренних дел Италии
Министры по делам почт и телекоммуникаций Италии
Министры торгового флота Италии
Министры транспорта Италии
Министры общественных работ Италии
Члены Национального совета (Италия)